Утіва — різновид віяла в Японії.
 Рід Утіва — один з наймогутніших японських родів.